Altmersleben è una frazione (Ortsteil) del comune tedesco di Kalbe (Milde), situato nel circondario di Altmark Salzwedel, nel land della Sassonia-Anhalt.

Fino al 1º gennaio 2009 Altmersleben era un comune autonomo.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Kalbe (Milde)
Frazioni della Sassonia-Anhalt
Comuni della Sassonia-Anhalt soppressi